Мариа́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:
 
 Мариани, Габриэлла (настоящее имя Габриэ́лла Марья́новна Ткач; род. 1970) — российская актриса театра и кино.
 Мариани, Доменико (1863—1939) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский сановник.
 Мариани, Камилло (1567—1611) — итальянский скульптор, живописец и архитектор.
 Мариани, Карло Мария (1931—2021) — итальянский художник-постмодернист.
 Мариани, Лино (Лино Мариани Майер; род. 1932) — итальянский кёрлингист и тренер.
 Мариани, Марио (1884—1951) — итальянский писатель и эссеист.
 Мариани, Марко (род. 1968) — итальянский хоккеист и кёрлингист, запасной в команде Италии по кёрлингу на Олимпийских играх 2006 года.
 Мариани, Марчела (1936—1955) — итальянская киноактриса, «Мисс Италия» 1953 года.
 Мариани, Тьерри (род. 1958) — французский политик.
 Мариани, Уго (1899—1966) — костариканский дирижёр итальянского происхождения.
 Мариани, Феличе (род. 1954) — итальянский дзюдоист.
 Мариани, Эдоардо (1893—1956) — итальянский футболист.